Смоково се може односити на:

 Смоково, некадашње село, сада насеље града Цриквенице, Хрватска;
 Лутропиги, до 1927. Смоково, село у општине Софадесу, Грчка;
 Пиргос, до 1927. Смоково, село у општине Ламија, Грчка;
 Смоковско jезеро, брана код села Лутропиги, општина Софадес, Грчка;

Вишезначне одреднице